Vejle Løbet er et dansk DCU licensløb. Det godt 130 km lange linjeløb bliver kørt den 22. august 2021 med start og mål på Tybovej ved  den gamle cirkusplads i Egtved. Løbet bliver arrangeret af Vejle Cykel Klub, og er et eliteløb for herre A-klassen i den danske landevejssæson 2021. 

Der skal køres ti omgange på en 13,2 km lang rundstrækning.

Resultat

Hold 
(bliver opdateret løbende)

Eksterne henvisninger 
 

DCU licensløb 2021
Egtved